Freeburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Freeburg (Illinois)
 Freeburg (Minnesota)
 Freeburg (Missouri)
 Freeburg (Ohio)
 Freeburg (Pennsylvania)
 Freeburg Township (St. Clair County, Illinois)